Бунгома — топоним.

 Бунгома (город) — город в Кении.
 Бунгома (округ) — округ в Кении.